BTPS Białystok - polska kobieca akademicka drużyna siatkarska z Białegostoku.

Zobacz też 
 AZS Białystok

AZS Białystok
Białystok
Kluby siatkarskie w województwie podlaskim
Kluby siatkarskie założone w 2005